Finwës hus är i J.R.R. Tolkiens Legendarium beteckningen på Noldors kungahus, de ledde Noldor i landsflykt.

Alver i Tolkiens värld